Финал Кубка Хорватии по футболу 2003 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2002/03, в котором встречались «Ульяник» и «Хадук» из Сплита. Двухматчевое противостояние закончилось победой «Хайдука» с общим счётом 5:0.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Официальный сайт 

2003
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Май 2003 года
Июнь 2003 года
События 21 мая
События 4 июня
Спортивные соревнования в Пуле
Спортивные соревнования в Сплите
Спорт в Хорватии в 2003 году